Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Sierra Leone è stato confermato il 31 marzo 2020.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Cronologia

Marzo
Il 31 marzo, il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha confermato il primo caso nel paese, si trattava di un uomo di 37 anni che aveva viaggiato dalla Francia il 16 marzo e da allora era in isolamento.

Aprile
Il 1º aprile, la Sierra Leone ha confermato il suo secondo caso, di trasmissione locale. Il governo ha annunciato un blocco di 3 giorni a partire dal 5 aprile.

Il 9 aprile, dopo la fine del blocco di tre giorni, il governo ha annunciato ulteriori misure. Per un periodo iniziale di 14 giorni tutti i viaggi tra distretti sono limitati, ed è in vigore un coprifuoco dalle 21:00 alle 06:00, i negozi dovranno vendere solo articoli essenziali e le persone devono rimanere a casa a meno che non abbiano buone ragioni per non farlo. Le maschere per il viso sono fortemente incoraggiate, specialmente nei luoghi pubblici.

Il 21 aprile è stato annunciato che il presidente Julius Maada Bio si autoisolava a seguito di un test positivo.

Il 23 aprile è stata segnalata la prima morte di un maschio di 76 anni.

Maggio
Il 3 maggio, è stato annunciato un blocco di 3 giorni, lo stesso giorno 1341 persone erano in quarantena e c'erano 29 guariti.

Giugno
Dal 1º giugno, l'uso delle mascherine è diventato obbligatorio. Lo stesso giorno, i lavoratori in prima linea hanno dichiarato uno sciopero a causa dei salari non pagati.

Al 4 giugno un totale di 4.827 persone erano passate in quarantena, di cui 468 femmine e 446 maschi.

Risposta del governo 

Il 25 marzo, prima che il primo caso del paese fosse confermato, il governo dichiarò uno stato di emergenza di 12 mesi.

L'ingresso nel paese è stato limitato e le riunioni religiose vietate. Un blocco di tre giorni è stato annunciato per iniziare il 5 aprile.

La Banca mondiale ha annunciato una sovvenzione di $ 7,5 milioni per aiutare la Sierra Leone ad affrontare la pandemia.

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2021 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sierra Leone
Sanità in Sierra Leone